Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Amanda Coetzer 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (secondo turno)
 Monica Seles (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Jana Novotná (semifinale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Assente
 Anke Huber (quarti di finale)
 Iva Majoli (quarti di finale)

 Assente
 Amy Frazier (terzo turno)
 Assente
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Judith Wiesner (terzo turno)
 Irina Spîrlea (terzo turno)
 Sabine Appelmans (terzo turno)
 Karina Habšudová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1995